Betonopzetter of hoerenjong, een verlengstuk voor een heimachine
 Hoerenjong (typografie), een term in de typografie
 een roman van Willy Schuyesmans
 een thriller van Peter de Zwaan